Тины — село в Нижнеингашском районе Красноярского края. Административный центр Тинского сельсовета.

География 
Село находится в восточной части края, в пределах таёжной лесорастительной зоны, при автодороге , на левом берегу реки Тины, на расстоянии приблизительно 18 километров (по прямой) к юго-востоку от Нижнего Ингаша, административного центра района. Абсолютная высота — 275 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким жарким летом. Зима продолжается в течение 6-7 месяцев. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет −51 °C (по данным метеостанции г. Канска). Продолжительность периода с температурой более 10˚С составляет 100—110 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 484 мм.

История 
Основано в 1760-х годах (по другим данным — в 1600 году) и первоначально называлось Тинское зимовье. Первыми жителями поселения были ссыльные и беглые крестьяне из европейской части России, а также представители разных слоев сибирского населения, принудительно переселённых в эти места с целью обслуживания Московско-Сибирского тракта. В начале 20-х годов XIX века была построена и освящена деревянная церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (закрыта конце 1930-х годов, впоследствии разрушена).

По данным 1926 года в селе Тинском имелось 292 хозяйства и проживало 1316 человек (658 мужчин и 658 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлось центром Тинского сельсовета Нижне-Ингашского района Канского округа Сибирского края. В 1927 году, в ходе коллективизации, был образован колхоз «Красный Октябрь». До 1995 года действовал Пойменский леспромхоз.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,6 %, женщины — соответственно 52,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 1695 чел.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеингашского района